Il singolare  del BNP Paribas Masters 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

Novak Đoković era il detentore del titolo ed è riuscito a difenderlo superando in finale Milos Raonic per 6-2, 6-3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 Novak Đoković (campione)
 Roger Federer (quarti di finale)
 Stanislas Wawrinka (terzo turno)
 David Ferrer (quarti di finale)
 Tomáš Berdych (semifinale)
 Kei Nishikori (semifinale)
 Milos Raonic (finale)
 Andy Murray (quarti di finale)

 Grigor Dimitrov (terzo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno)
 Roberto Bautista Agut (terzo turno)
 Feliciano López (terzo turno)
 John Isner (secondo turno)
 Kevin Anderson (quarti di finale)
 Gilles Simon (secondo turno)
 Fabio Fognini (secondo turno)

Qualificati 

 Sam Querrey (secondo turno)
 Lucas Pouille (terzo turno)
 Jack Sock (secondo turno)

 Donald Young (primo turno)
 Denis Istomin (primo turno)
<li> Kenny de Schepper (primo turno)

Wildcard 
 Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
 Pierre-Hugues Herbert (primo turno)
 Adrian Mannarino (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

BNP Paribas Masters 2014
ATP World Tour 2014